David Sucacahua Yucra (Distrito de Juliaca, San Román; 28 de febrero de 1967), es docente de educación física y político peruano, es magister en Investigación y Docencia en Educación Superior de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. El 2019 juramento como alcalde de la Provincia de San Román.

Biografía 
Nació en Juliaca, el 28 de febrero de 1967. Hijo de don Miguel Sucacahua y de Doña Adelina Yucra, David se metió de lleno en el periodismo. Hizo radio por más de 12 años en la emisora Sol de Los Andes, el 2003 paso a la radio difusora Fama Televisión.

Carrera Política 
Participó en las Elecciones Municipales y Regionales del 2010, donde ocupo el segundo lugar, logró 27 mil 822 votos con 21.59%.

Alcalde de la Provincia de San Román 
El 01 enero de 2019, Sucacahua Yucra juramentó como alcalde de la provincia de San Román junto a sus regidores. La ceremonia contó con la presencia del congresista puneño Edilberto Curro López, representantes del Ministerio Público y otras autoridades.

Enlaces externos 

 David Sucacahua: La TV es la mejor forma de llegar a la población
 David Sucacahua Yucra

Referencias 

Juliaqueños
Políticos de Perú
Alcaldes de San Román